Baton () steht für:

Antike Personen:

 Baton (Mythologie), argivischer Heros der griechischen Mythologie
 Baton (König), Gründer der Stadt Bateia oder Batieia in der Troas, König im troianischen Land
 Baton (Bildhauer), Bildhauer und Erzgießer aus dem späten 3. Jahrhundert v. Chr.
 Baton (Dichter), Komödiendichter der 1. Hälfte des 3. Jahrhunderts v. Chr.
 Baton von Sinope, Autor der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts v. Chr.
 Bato (Sohn des Longarus), Sohn des Longarus, Häuptling der Dardaner
 Bato der Pannonier, Anführer der Breuker im Pannonischen Aufstand, siehe Pannonischer Aufstand
 Bato der Dalmatier, Anführer der Dalmatier im Pannonischen Aufstand, siehe Pannonischer Aufstand

Personen mit dem Nachnamen:
 Magali Baton (* 1971), französische Judoka

Siehe auch:
 Bato